Quixaba (Pernambuco), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
Quixaba (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba